Чичкан, Чичкань — фамилия, а также топоним:

Фамилии 
 Чичкан, Антон Петрович (род. 1995) — белорусский футболист.
 Чичкан, Илья Аркадьевич (род. 1967) — украинский художник.
 Чичкан, Фёдор Иванович (1918—1956) — Герой Советского Союза.

Топонимы 
 Чичкан — река в Киргизии, приток Нарына.

См. также

Примечания